Iraíon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Iraíon (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Iraíon (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar